, имя при рождении: , прозвище —  — японский актёр кино и телевидения, а также популярный певец, солист группы The Tempters, одного из лидеров стиля group sounds 1960-х.

Биография 
Кэнъити (имя при рождении — Кэйдзо) Хагивара родился в 1950 году в городке Омия, ныне поглощённом разросшимся мегаполисом Сайтама. В шестнадцатилетнем возрасте начал музыкальную карьеру в качестве солиста поп-группы The Tempters, после роспуска которой основал группу PYG (свиньи). В 1969 году дебютировал актёром в кино (фильм «Улыбка после слёз»).

Вслед за оглушительным успехом в японском прокате мелодрамы «Обещание» (1972, реж. Коити Сайто) стал одним из самых популярных и востребованных киноактёров 1970-х годов. В 1974 году Кэнъити Хагивара был удостоен премии журнала «Кинэма Дзюмпо» как лучший актёр года за роль в фильме «Горечь юности» режиссёра Тацуми Кумасиро.

Основанная им группа PYG распалась в 1971 году. Хагивара начал сольную карьеру, выпустив свой первый альбом «Влюбился» в 1975 году.

В числе актёрских достижений Хагивары — роли в фильмах «Деревня восьми могил» (1977, реж. Ёситаро Номура), «Тень воина» (1980, реж. Акира Куросава), «Ловушка похитителя» (1982, реж. Сюнъя Ито, премия международного кинофестиваля в Монреале), «Любовное письмо» (1985, реж. Тацуми Кумасиро, номинация на премию Японской академии лучшему актёру года).

Кэнъити Хагивара был частым героем скандальных хроник. 20 апреля 1983 года актёр был арестован за незаконное хранение гашиша и был лишён свободы сроком на 1 год. Вскоре после освобождения, в 1984 году был вновь арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, на сей раз, отделавшись условным сроком. В октябре 2004 года последовал новый арест актёра за причинение травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. А в начале 2005 года окружным судом Токио Кэнъити Хагивара был признан виновным по обвинению в попытке шантажа. Ему был вынесен 18-месячный срок лишения свободы, запрошенный прокурором, но этот приговор был приостановлен на три года испытательного срока. В результате Хагивара всё же провёл за решёткой полгода.

Личная жизнь 
В 1980 году Хагивара сочетался браком с актрисой Аюми Исидой, с которой развёлся в 1984 году. 7 февраля 2011 года вступил в брак с моделью Рикой Томитой.

Премии и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1975)
 Премия лучшему актёру 1974 года за исполнение главной роли в фильме «Горечь юности».

 1983 — номинация на премию лучшему актёру 1982 года — за главную роль в фильме «Ловушка похитителя».
 1986 — номинация на премию лучшему актёру 1985 года — за работы в трёх фильмах: «Капоне пролил много слез», «Любовное письмо» и «История Сэбури».

 Премия лучшему актёру 1994 года — за исполнение главной роли в фильме «Призрак в таверне».

Международный кинофестиваль в Монреале
 1982 — премия за лучшее исполнение мужской роли — фильм «Ловушка похитителя».

Фильмография

Примечания

Ссылки